Naked (Englisch für nackt) steht für:

 Naked (1966), argentinischer Spielfilm von Armando Bó
 Naked (2017), amerikanischer Spielfilm von Michael Tiddes, 1997
 Naked (Band), Schweizer Popduo

Naked ist der Originaltitel von:
 Nackt (1993), britischer Spielfilm von Mike Leigh
 Nackt (Roman), Sammlung von 17 Kurzgeschichten von David Sedaris

Naked ist der Künstlername von:
 Bif Naked (eigentlich Beth Torbert; * 1971), kanadische Punkrock-Sängerin

Sonstiges:
 Nackt (Begriffsklärung)